Toto je seznam videoher, které renomovaní herní novináři nebo časopisy považují za jedny z nejlepších všech dob. Zde uvedené hry jsou zahrnuty v nejméně šesti samostatných seznamech „nejlepších her všech dob“ různých periodik podle výběru jejich redakcí.

Seznam

Periodika 
Čísla řádkových referencí odkazují na jednu ze 47 vybraných periodik, ve kterých je hra uvedena.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Seznam nejprodávanějších videoher

Externí odkazy 
 Nejlépe hodnocené hry na serveru Metacritic 
 Nejlépe hodnocené hry na serveru OpenCritic 

Videoherní seznamy